Piotr Zakrzewski – matematyk, profesor nauk matematycznych.

Piotr Zakrzewski – prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych.